Gewald steht für:
 Gewald (Lappersdorf), Einöde im Markt Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Jan-Bart Gewald, Historiker
 Karl Gewald (1930–2017), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gewald-Reaktion
 Gewalt (Begriffsklärung)